Pfannkuche ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gottlieb Pfannkuche (1785–1868), deutscher Jurist und Historiker
 Daniela Pfannkuche (* 1959), Physikerin und Hochschullehrerin 
 Heinrich Friedrich Pfannkuche (1766–1833), deutscher evangelischer Theologe und Philologe
 Karl August Pfannkuche (1794–1869), hannoverscher Generalleutnant und Präsident des Generalkriegsgerichts
 Karl August Pfannkuche (Oberst) (1909–1981), deutscher Oberst
 Michael Pfannkuche (* 1956), deutscher Schachmeister
 Walter Pfannkuche (* 1956), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 
Siehe auch:
 Pfannkuch
 Pfankuch
 Pancug
 Pankoke
 Pankok